L'édition 1988 du tournoi de tennis de Lorraine s'est déroulée à Metz du 22 au 28 février et a vu la victoire du Suédois Jonas Svensson qui remporte le tournoi face au Néerlandais Michiel Schapers en deux sets.

Le tournoi s'est joué sur moquette en intérieur et a offert une dotation de .

Faits marquants

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lorraine
 Saison 1988 de l'ATP

Liens externes

Navigation 

ATP 1988
Metz
Tennis en France en 1988
Tennis en février 1988